Huichahue puede referirse a los siguientes artículos:

Toponimia 
 Huichahue. sector de la comuna de Freire, Chile.
 Huichahue, barrio del Gran Temuco, Chile.

Geografía 
 Huichahue, río chileno.
 Huichahue, estero chileno.
 Huichahue, arroyo argentino.
 Cerros de Huichahue, cordillera chilena.

Transporte 
 Huichahue, avenida del Gran Temuco, Chile.